Le terme citronnelle a plusieurs significations.

Plantes 
Citronnelle est un nom commun donné à plusieurs plantes herbacées dont les feuilles rappellent l'odeur du citron :
 plusieurs espèces du genre Cymbopogon (famille des Poaceae) :
 Citronnelle ou verveine des Indes (Cymbopogon citratus) ;
 Citronnelle de Ceylan (Cymbopogon nardus) ;
 Citronnelle de brousse ( Cymbopogon caesius subsp. giganteus) ;
 Citronnelle de Java (Cymbopogon winterianus) ;
 Citronnelle marron (Cymbopogon caesius)
 Aloysia citrodora, aussi appelée Verveine citronnelle (famille des Verbenaceae) ;
 Artemisia abrotanum, aussi appelée Armoise citronnelle (famille des Asteraceae) ;
 Melissa officinalis, aussi appelée Mélisse citronnelle (famille des Lamiaceae) ;
 Pelargonium citronellum, aussi appelée Pélargonium citronnelle (famille des Geraniaceae).

L'huile de citronnelle est obtenue à partir de plusieurs espèces du genre Cymbopogon.

Insectes 
 Citronnelle rouillée (Opisthograptis luteolata), papillon de la famille des Geometridae.

Toponymes 
 , localité en Haïti.
 , cours d'eau de Guyane.

Notes et références